L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Sebastian Korda et Reilly Opelka, du Danois Holger Rune et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par João Sousa, Jiří Lehečka, Denis Kudla et Daniel Altmaier.

Pendant le tournoi 
Absent des courts depuis le mois de mars 2022 en raison d'une blessure à la main droite, l'ayant contraint à manquer l'ensemble de la saison sur terre battue, Matteo Berrettini réussit son retour à la compétition en remportant le tournoi.

Lauréats 
L'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Hubert Hurkacz et Mate Pavić décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Tim Pütz et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Stuttgart
ATP 2022
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en juin 2022